Шляхово — название нескольких населённых пунктов:
 Шляхово — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Шляхово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Шляхово — деревня в Бологовском районе Тверской области.